Alessandro Mazzucchetti – ingegnere italiano
 Benedetta Mazzucchetti – calciatrice italiana
 Lavinia Mazzucchetti – accademica, critica letteraria e traduttrice italiana